Numerosi personaggi di nome Filippo sono legati al ducato d'Orléans:

Filippo d'Orléans (1336-1375), figlio di Filippo VI di Francia.
Filippo d'Orléans (1396-1420), conte di Vertus, nipote di Carlo VI di Francia.
Filippo I di Borbone-Orléans, fratello di Luigi XIV di Francia.
 Filippo d'Orléans (1664-1666), duca di Valois, figlio del precedente e morto in giovane età.
Filippo II di Borbone-Orléans (1674-1723), detto il Reggente, reggente di Francia fra il 1715 e il 1722, fratello del precedente.
Luigi Filippo I di Borbone-Orléans (1725-1785).
Luigi Filippo II di Borbone-Orléans (1747-1793), detto Filippo-Égalité, duca d'Orléans, padre di Luigi Filippo di Francia.
Luigi Filippo Alberto d'Orléans (1838-1894), «conte di Parigi», pronipote del precedente.
 Filippo d'Orléans (1862-1864), infante di Spagna, cugino del precedente.
Luigi Filippo Roberto d'Orléans (1869-1926), duca d'Orléans, cugino del precedente.